The Quintessence  – album di Quincy Jones
The Quintessence  – album dei Non Opus Dei